«Рассказ о XX веке» () — рассказ Герберта Уэллса, написанный в 1887 году и впервые опубликованный в том же году в The Science School Journal. В переводах на русский язык названия рассказа различаются.

Сюжет 
Патент на локомотив работающий на вечном двигателе, требующем лишь энергию для начального запуска, достаётся за бесценок представителю крупного капитала, который при участии королевских особ создаёт акционерное общество. Первый пассажирский поезд с вечным двигателем построен, и августейшая особа выражает желание проехаться на нём по кольцевой дороге. Однако уже в пути выясняется что из-за попыток удешевления рабочей силы и переделок начального изобретения таким образом чтобы не тратить энергию даже на начальный запуск (чтобы таким образом заработать на вечном двигателе ещё больше) из конструкции машины «исчезли» тормоза и никто раньше не обратил на это внимание. Поезд сходит с рельс. Раздаётся взрыв.

Переводы на русский язык 
В настоящее время известны два перевода рассказа на русский язык:
 Кагарлицкий Ю. (Рассказ о XX веке. Для умеющих мыслить)
 Чуркин А. (История двадцатого века. Для обладателей передовых взглядов)

Примечания

Ссылки 
 Текст рассказа в переводе Ю. Кагарлицкого
 Текст рассказа в переводе А. Чуркина
 Learning from the Little Engines That Couldn't: Transported by Gernsback, Wells, and Latour
 The broken tripod
 A Tale of the Twentieth Century. For Advanced Thinkers

Рассказы Герберта Уэллса
Вечный двигатель
Фантастические рассказы Великобритании
Научно-фантастические рассказы
Фантастические рассказы о будущем